Rypáček ist der Familienname folgender Personen: 

 František Jaroslav Rypáček (1853–1917), tschechischer Professor, Literaturhistoriker und Schriftsteller
 Karel V. Rypáček (1885–1957), tschechischer Journalist und Übersetzer